Alison Riske era la detentrice del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma ha scelto di giocare nel concomitante torneo di Nottingham.

In finale Ekaterina Aleksandrova ha sconfitto Aryna Sabalenka con il punteggio di 7-5, 6-0.

Teste di serie 

  Aryna Sabalenka (finale)
  Belinda Bencic (quarti di finale)
  Elena Rybakina (secondo turno)
  Tamara Zidanšek (secondo turno)

  Ljudmila Samsonova (primo turno) 
  Veronika Kudermetova (semifinale) 
  Ekaterina Aleksandrova (campionessa) 
  Elise Mertens (secondo turno)

Wildcard 

  Arianne Hartono (secondo turno)
  Léolia Jeanjean (primo turno)

 Suzan Lamens (primo turno)

Protected ranking 

  Kateryna Baindl (primo turno)
  Kirsten Flipkens (quarti di finale)

 Daria Saville (primo turno)

Qualificate 

  Olivia Gadecki (primo turno)
  Jamie Loeb (primo turno)
  Caty McNally (quarti di finale)

 Taylah Preston (primo turno) 
 Storm Sanders (primo turno) 
 Anastasija Tichonova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Libéma Open 2022